Kuća Machiedo u Hvaru
Kuća Machiedo (Bonini) u Hvaru
Kuća Bevilaqua-Machiedo u Jelsi, čije je dvorište zaštićeno kulturno dobro